Николай Васильевич Скляров (1875—1920) — командир 2-й бригады 1-й Терской казачьей дивизии, генерал-майор, герой Первой мировой войны. Участник Белого движения.

Биография 
Из дворян Терской области.

Окончил Тифлисский кадетский корпус (1895) и Николаевское кавалерийское училище (1897), откуда выпущен был хорунжим в 1-й Сунженско-Владикавказский полк Терского казачьего войска.

Произведен в сотники 1 июня 1901 года, в подъесаулы — 1 июня 1905 года. 15 января 1906 года переведен в Николаевское кавалерийское училище младшим офицером, а 4 апреля того же года зачислен в списки лейб-гвардии Атаманского полка. Произведен в есаулы 18 апреля 1910 года. 16 октября 1912 года переведен в 1-й Горско-Моздокский полк Терского казачьего войска с переименованием в войсковые старшины. 19 апреля 1914 года назначен командующим льготным составом 2-го Волгского полка Терского казачьего войска, а 6 мая того же года произведен в полковники.

С началом Первой мировой войны, 30 июля 1914 года назначен командующим 2-м Волгским полком. Пожалован Георгиевским оружием

Удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени

12 декабря 1916 года назначен командующим 2-й бригадой 1-й Терской казачьей дивизии, а 21 декабря произведен в генерал-майоры на основании Георгиевского статута, с утверждением в должности. В апреле—мае 1918 года командовал войсками Терского казачьего войска.

В 1918 году участвовал в Терском восстании, затем — в Белом движении в составе Вооруженных сил Юга России. С лета 1918 года командовал отрядом и полком, во ВСЮР — командир Терской конной бригады, в августе 1919 года — начальник Отдельной казачьей бригады. В декабре 1919 года был командирован вместе с бригадой на усиление 3-го армейского корпуса, отступавшего в Крым. В конце декабря присоединился ко 2-му армейскому корпусу, отходившему к Одессе. В январе 1920 года — начальник конной группы войск Новороссийской области. В Бредовском походе возглавлял конницу, прикрывавшую фланги основных сил, беженцев и обозов отступавшего отряда. С 12 февраля по 7 марта занимал оборону на польском фронте от села Струга до станции Деражня. После разоружения отряда поляками был интернирован в лагерь Дембия в Кракове. Умер 4 апреля 1920 года от тифа в том же лагере.

Был женат на Аделаиде Викторовне Гернет (1888—1962), их дочь Кира (1908—?) — манекенщица дома моды Калло в Париже, победительница конкурса мисс Россия в 1927 году.

Награды 
 Орден Святой Анны 3-й ст. (ВП 6.12.1905)
 Орден Святого Станислава 2-й ст. (1908)
 Орден Святой Анны 2-й ст. (6.12.1911)
 Орден Святого Владимира 3-й ст. с мечами (ВП 25.06.1915)
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ВП 27.06.1915)
 мечи к ордену Св. Анны 2-й ст. «за боевые отличия в Персии в 1911—1913 годах» (ВП 2.09.1915)
 мечи и бант к ордену Св. Станислава 3-й ст. (ВП 8.09.1915)
 Георгиевское оружие (ВП 10.11.1915)
 мечи к ордену Св. Станислава 2-й ст. (ВП 20.01.1916)
 мечи и бант к ордену Св. Анны 3-й ст. (ВП 21.04.1916)
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ВП 23.05.1916)
 старшинство в чине полковника с 6 мая 1912 года (ВП 1.07.1916)

Примечания

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том 2. Л—Я. — М., 2009.
 Клепов М. Ю. Офицеры — Георгиевские кавалеры Первой мировой войны. — М.: «Минувшее», 2015.
 
 Историк С. В. Волков. База данных «Участники Белого движения в России» на январь 2016. Буква С.

Выпускники Тифлисского кадетского корпуса
Выпускники Николаевского кавалерийского училища
Военачальники Первой мировой войны
Генерал-майоры (Российская империя)
Генерал-майоры России (Белое движение)